Peyrenc de Moras ist der Familienname folgender Personen:
 
 Abraham Peyrenc de Moras (1686–1732), französischer Finanzpolitiker und Rechtsberater
 François-Marie Peyrenc de Moras (1718–1771), französischer Finanzpolitiker